Обертас — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Обертас, Виктор Александрович (1936—2016) — профессор, заведующий кафедрой архитектуры, преподаватель, настоятеля храма.
 Обертас, Юлия Николаевна (род. 1984) — российская, а ранее украинская фигуристка, выступавшая в парном фигурном катании.

См. также 
 Оберек — польский народный парный танец